Локоа́ль-Мандо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 115 км на південний захід від Ренна, 27 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1284 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3297,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Локоаль-Мандон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Локоаль-Мандон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан